Шенников — русская фамилия.

Известные носители:
 Шенников, Александр Александрович (род. 1926) — советский живописец и историк архитектуры
 Шенников, Александр Петрович (1888—1962) — русский и советский учёный-ботаник, член-корреспондент АН СССР (1946).